Веснина — женская форма русской фамилии , и топоним.

Известные носители 
 Веснина, Елена Сергеевна (род. 1986) — российская теннисистка.
 Веснина, Елизавета Соломоновна (1917 — ?) — белорусская советская актриса.

Топоним 
 Веснина — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии.
 Веснина — деревня в Тобольском районе Тюменской области России.